Karpno ist der Name von Orten und Seen in Polen
 Karpno (Lądek-Zdrój), eine Wüstung im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Karpno (Lipnica), ein Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Lipnica
 Karpno, eine Siedlung im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Główczyce
 Karpno, eine Siedlung im Powiat Drawsko, Woiwodschaft Westpommern; siehe Ostrowice#Gmina Ostrowice
 Karpno, eine Siedlung im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern; siehe Świdwin (Landgemeinde)

 Karpno, ein See bei Bytów, Woiwodschaft Pommern
 Karpno, ein See in der Woiwodschaft Westpommern